Бахио Гранде има више значења:

 Бахио Гранде (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио Гранде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику